USS Macdonough je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Macdonough (DD-9) 
 USS Macdonough (DD-331) 
 USS Macdonough (DD-351) 
 USS Macdonough (DDG-39)

Macdonough